Název Portland má více významů:

Geografie

Sídla 
 Portland – město ve státě Oregon v USA
 Portland – město ve státě Maine v USA
 Portland – město v okrese Ashley County ve státě Arkansas (USA)
 Portland – město v okrese Jay County ve státě Indiana (USA)
 Portland – město v Chautauqua County ve státě New York (USA)
 Portland – město v okrese Ionia County ve státe Michigan (USA)
 Portland – město v okrese Traill County ve státě Severní Dakota (USA)
 Portland – město v okresech  Sumner a Robertson  ve státě Tennessee (USA)
 Portland – město v okresech Nueces a San Patricio ve státě Texas (USA)
 Portland – město v okrese Dodge County ve státě Wisconsin (USA)
 Portland – město v okrese Monroe County ve státě Wisconsin (USA)
 Portland – město ve státě Nový Jižní Wales, Austrálie
 Portland – město a přístav ve státě Victoria, Austrálie
 Portland – město poblíž přístavu Whangarei na Severním ostrově, Nový Zéland

Ostrovy 
 Portland – ostrov u jižního pobřeží Anglie poblíž letoviska Weymouth

 Portland – malý ostrov u pobřeží Britské Kolumbie (Kanada)
 Portland – malý ostrov u poloostrova Mahia na Severním ostrově, Nový Zéland

Mys 
 Portland (anglicky Cape Portland) – mys na severním pobřeží Tasmánie

Sport 
 Portland Trail Blazers – profesionální basketbalový tým z města Portland ve státě Oregon (USA)
 Portland Pirates – profesionální hokejový tým, do r. 2016 se sídlem ve městě Portland ve státě Maine (USA)
 Portland Sea Dogs – baseballový tým z města Portland ve státě Maine (USA)

Externí odkazy